Éldis Fernando Damasio (ur. 13 stycznia 1981) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Od 2004 do 2016 roku występował w klubach Gamba Osaka, Shimizu S-Pulse, Kyoto Sanga FC, Oita Trinita, Vegalta Sendai, Ventforet Kofu i Gainare Tottori.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1981
Piłkarze Gamby Osaka
Piłkarze Shimizu S-Pulse
Piłkarze Kyoto Sanga F.C.
Piłkarze Oita Trinita
Piłkarze Vegalta Sendai
Piłkarze Ventforet Kofu
Piłkarze Gainare Tottori